Сание Гюльден Гёктюрк (; род. 4 ноября 1953, Анкара, Турция), больше известная как Гюльден Карабоджек () — турецкая певица, исполняющая музыку в жанрах фолк, фантази и арабеска.

Дискография 

 Anadolu’nun Bağrından (1975)
 Gülden Karaböcek (1975)
 Gülden Karaböcek 2 (1975)
 Dostum (1977)
 Gülden Karaböcek 3 (1977)
 Dilek Taşı (1978)
 Müzik ve Ben (1979)
 Çeşme (1981)
 Gülden Fırtınası (1982)
 Dertlerin Kadını (1982)
 Yalan Almanya (1983)
 Gülden’in Dünyası (1983)
 Dünyadan Zevk Almıyorum (1984)
 Yalvarmıyorum (1984)
 Ağlıyorsam Yaşıyorum (1984)
 Sev Yeter (1984)
 Öyle Yalnız Kaldım Ki (1984)
 Duyar Mısın Feryadımı (1985)
 Aşığım Seviyorum (1986)
 Adaletin Bu mu Dünya (1987)
 Hasret Pınarı (1987)
 Bir Mucize Allahım (1987)
 Zirvede on Yıl/Bestelerim (1988)
 Mutluluğa Geç Kaldım (1989)
 Hatıralar Silinir Mi? (1989)
 Hayatımın Şarkıları (1989)
 Gençliğim Kayboldu (1989)
 Mutluluğa Geç Kaldım (1989)
 Suçlumuyum (1989)
 Hatıran Yeter (1990)
 Anılar Bana Yeter (1990)
 Ara Beni Mutluluk (1990)
 Sevda Gözlüm (1990)
 Aşk Şiirleriyle Hasret Pınarı Var (1991)
 İkimizde Sevmiştik (1991)
 Sabrımın Bedelisin (1992)
 Kısmetse Olur (1992)
 Hayrını Gör (1993)
 Kırgınım Anılara (1993)
 Yalanmıydı (1994)
 Sevenlerin Duası (1994)
 Senin İçin (1995)
 Silemem (1997)
 Sen Bana Yetersin (1997)
 Güldence (2001)
 Hatıran Yeter (2010)
 Bir Mucize Allahım (2011)
 Senin Olsun (2012)

Примечания

Ссылки